Carl Fehrman henviser til blandt andre:

 Carl Gustaf Fehrman (1746–1798) – svensk medaljør
 Carl Fehrman (præst) (1840–1898) – svensk præst og politiker
 Carl Fehrman (litteraturhistoriker) (1915–2010) – svensk litteraturhistoriker